Era il figlio di Antioco X Eusebe e della principessa tolemaica Cleopatra Selene, che operò come reggente alla morte del marito per conto del figlio ancora minorenne tra il 92 e l'85 a.C. Qualche tempo dopo la conquista della Siria da parte di Tigrane II (83 a.C.), Cleopatra compì un viaggio a Roma, al fine di ottenere il riconoscimento per sé e per il figlio del titolo di re dell'Egitto, senza tuttavia riuscirvi. La missione diplomatica, avutasi tra il 75 e il 73 a.C. ottenne solamente il riconoscimento del titolo di re della Siria per i due. Selene in seguito fu catturata e uccisa da Tigrane, ma, alla notizia della vittoria di Gneo Pompeo Magno sull'armeno, la popolazione di Antiochia nominò il di lei figlio re; la nomina venne in seguito confermata da Lucio Licinio Lucullo nel 69 a.C.

Nel 64 a.C., tuttavia, Pompeo Magno lo fece deporre ed uccidere, avvalendosi dell'aiuto di un arabo, un certo Sampsiceramo (Shemashgeram). La morte di Antioco è tradizionalmente associata alla scomparsa della dinastia seleucide; tuttavia a lui sopravvisse, sia pure per breve tempo, il cugino Filippo II Filoromeo.

Note

Bibliografia 
 Appiano di Alessandria, Guerra siriaca, 49

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Antioco, 13
Antioco 13